

Sigle 
 RWS – Running with Scissors, Inc., azienda sviluppatrice di videogiochi statunitense

Codici 
 rws – vecchio codice ISO 639-3 della lingua rawas, ritirato per unione con lingua musi (ISO 639-3 mui)